

Musica 
 Yayo – brano di Lana Del Rey del 2008
 Yayo – singolo di Snootie Wild del 2014
 Yayo – singolo di Pitbull del 2019
 Yayo – singolo di Eleni Foureira del 2020

Altro 
 Yayo – nome proprio di persona maschile e femminile
 Tony Yayo – rapper statunitense